Heiskanen est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
 (1889-1950), major-général finlandais
 (1894-1962), général finlandais
 (née en 1970), actrice finlandaise
Miro Heiskanen (né en 1999), joueur finlandais de hockey sur glace
 (née en 1937), artiste finlandaise
 (né en 1977), joueur finlandais de hockey sur glace
Veikko Aleksanteri Heiskanen (1894-1962), géodésiste finlandais

Voir aussi
(2379) Heiskanen, astroïde de la ceinture principale

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois